Jan Jarand Brudzewski (zm. po 1490) – kanonik kruszwicki, starosta Koła
 Jan Jarand Brudzewski (zm. ok. 1532) – wojewoda łęczycki, kasztelan kaliski, rozpierski i spicymierski, starosta warecki